De 27e editie van de Europese kampioenschappen badminton werd van dinsdag 24 tot zondag 29 april 2018 gehouden in het Spaanse Huelva.

Medaillewinnaars

Uitslagen

Heren Enkel

Dames Enkel

Heren Dubbel

Medailleklassement

Badminton in 2018
Europese kampioenschappen badminton
Badminton
Sport in Andalusië
Huelva